Mehedinți (čti [mehedinc]) je název několika zeměpisných objektů:

 Mehedinți (pohoří) – pohoří v jihozápadním Rumunsku
 Mehedinți (župa) – župa v jihozápadním Rumunsku

Geografie Rumunska